Ти́лле () — немецкая фамилия:
 Тилле, Александр (1866—1912) — немецкий германист и философ.
 Тилле, Анатолий Александрович (1917—2006) — советский учёный-правовед.